Johnny Logan (1921–1977) – amerykański koszykarz
 John Logan (1923–1987) – amerykański poeta
 Johnny Logan (ur. 1954) – irlandzki piosenkarz
 Johnny Logan (ur. 1956) – australijski sędzia sądu najwyższego
 John Logan (ur. 1961) – amerykański scenarzysta, dramaturg i producent filmowy
 John Logan – amerykański polityk i wojskowy, senator z Illinois w latach 1881–1887
 John Logan – amerykański wojskowy, kawaler Medalu Honoru